David Reynolds (1952) – storico inglese
 David Reynolds (1985) – pilota da corsa australiano
 David Reynolds (1966) – sceneggiatore americano